Liebenberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik Ludvig Liebenberg
 Michael Frederik Liebenberg

Efternamn